Енс — місто в Австрії.
 Енс — село в Нідерландах, провінція Флеволанд.
 Енс — річка в Центральній Європі, права притока Дунаю.